budyń – potrawa przyrządzana na parze, na bazie żółtek jaj utartych z cukrem lub masłem oraz piany ubitej z białek
 budyń – kisiel mleczny

 Budyń – polska wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Bukowiec
 Jacek „Budyń” Szymkiewicz – polski wokalista
 Budyń – żargonowa nazwa polskiej lokomotywy elektrycznej EU07

Zobacz także:
 budyniowiec - owoc flaszowca peruwiańskiego